Пирогів (село) — село у Вінницькій області
 Пирогів (Київ) — місцевість Києва, до 1957 року село

Див. також 
 Пирогів Юрій (20 жовтня 1894 — після 1930 р.) — український військовий діяч, підполковник Армії УНР.
 Музей у Пирогові

Не плутати 
 Пирогово
 Пирогове